Totschlag steht für:

 Totschlag (Deutschland), ein vorsätzliches Tötungsdelikt ohne Mordmerkmale
 Totschlag (Österreich), ein vorsätzliches Tötungsdelikt mit (gegenüber Mord) geringerer Strafandrohung
 Totschlag (Schweiz), ein vorsätzliches Tötungsdelikt mit (gegenüber vorsätzlicher Tötung) geringerer Strafandrohung

Siehe auch:
 Mord
 Manslaughter
 Tötungsdelikt